Рзав — топоним.

Населённые пункты
 Рзав — село в общине Вишеград Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

Реки
 Рзав — река в Подринье.
 Велики-Рзав — река в Подринье.
 Бели-Рзав — река в Подринье.
 Батурски-Рзав — река на Таре.
 Караклийски-Рзав — река на Таре.
 Црни-Рзав — река в Подринье.